Toponímia:
 Altamira (Bilbao), barri del districte bilbaí de Basurtu-Zorrotza
 Altamira (Pará), municipi brasiler 
 Cova d'Altamira, cavitat natural en què es conserva un dels cicles pictòrics i artístics més importants de la Prehistòria al municipi de Santillana del Mar (Cantàbria, Espanya)
 Cova d'Altamira i art rupestre paleolític del nord d'Espanya, grup de divuit coves situades en diferents regions del nord d Espanya, representatives de l'apogeu de l art rupestre paleolític, desenvolupat a Europa entre els anys 35.000 i 11.000 aC.
 Escola d'Altamira, projecte per impulsar l'avantguarda artística espanyola després de la Guerra Civil Espanyola 
 Palau d'Altamira, edifici en ple centre de la ciutat d'Elx (el Baix Vinalopó) 
 Biografies:
 Fèlix d'Altamira (Barcelona, 1851 - Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental, 1938), escriptor català 
 Rafael Altamira y Crevea (Alacant, 1866 - Mèxic DF, 1951), humanista, historiador i americanista; pedagog, jurista, crític literari i escriptor valencià